Kozarac puede referirse a:
 Kozarac (Čeminac), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Kozarac (Gvozd), localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Kozarac (Prijedor), localidad de Bosnia y Herzegovina en el municipio de Prijedor.